Spinnstoff steht für:
 Fasern zur textilen Verarbeitung (allgemein)
 Spinnfaser, Faser begrenzter Länge
 Rohmaterial zur Herstellung von Garn, siehe Spinnen (Garn)
 Erzeugnis aus Textilfasern, siehe Textilie

Siehe auch:
 Spinnstoffgesetz